Па́вел Кругло́в:
 Круглов, Павел Михайлович (1918—1993) — капитан, Герой Советского Союза.
 Круглов, Павел Николаевич (род. 1985) — российский волейболист.